Reprezentacja Polski na żużlu – drużyna żużlowa reprezentująca Rzeczpospolitą Polską w sportowych imprezach międzynarodowych. Za jej funkcjonowanie odpowiedzialna jest Główna Komisja Sportu Żużlowego, która należy do Polskiego Związku Motorowego.

Reprezentacja została wybrana najlepszą drużyną roku w Plebiscycie „Przeglądu Sportowego” w 2010 roku.

Kadra 
Następujący żużlowcy zostali powołani do kadry przez trenera Rafała Dobruckiego na sezon 2022:

Seniorzy:
 Patryk Dudek
 Maciej Janowski
 Dominik Kubera
 Paweł Przedpełski
 Bartosz Zmarzlik

U-21:
 Mateusz Cierniak
 Bartłomiej Kowalski
 Wiktor Lampart
 Jakub Miśkowiak
 Wiktor Przyjemski
 Damian Ratajczak
 Mateusz Świdnicki

W trakcie sezonu na poszczególne mecze powoływani byli również Janusz Kołodziej i Kacper Woryna (seniorzy).

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata 
Drużynowe mistrzostwa świata
 1. miejsce (13): 1961, 1965, 1966, 1969, 1996, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2017
 2. miejsce (11): 1967, 1976, 1977, 1994, 1997, 2001, 2008, 2014, 2019, 2020, 2021
 3. miejsce (10): 1962, 1968, 1970, 1971, 1972, 1974, 1978, 1980, 2015, 2018

Drużynowe mistrzostwa świata juniorów
 1. miejsce (15): 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
 2. miejsce (1): 2013
 3. miejsce (1): 2010

Mistrzostwa świata par
 1. miejsce (1): 1971
 2. miejsce (2): 1975, 1980
 3. miejsce (3): 1973, 1979, 1981

Indywidualne mistrzostwa świata
 1. miejsce (5):
 1973 – Jerzy Szczakiel
 2010 – Tomasz Gollob
 2019 – Bartosz Zmarzlik
 2020 – Bartosz Zmarzlik
 2022 – Bartosz Zmarzlik
 2. miejsce (10):
 1970 – Paweł Waloszek
 1979 – Zenon Plech
 1999 – Tomasz Gollob
 2009 – Tomasz Gollob
 2010 – Jarosław Hampel
 2013 – Jarosław Hampel
 2014 – Krzysztof Kasprzak
 2017 – Patryk Dudek
 2018 – Bartosz Zmarzlik
 2021 – Bartosz Zmarzlik
 3. miejsce (11):
 1966 – Antoni Woryna
 1968 – Edward Jancarz
 1970 – Antoni Woryna
 1973 – Zenon Plech
 1997 – Tomasz Gollob
 1998 – Tomasz Gollob
 2001 – Tomasz Gollob
 2008 – Tomasz Gollob
 2011 – Jarosław Hampel
 2016 – Bartosz Zmarzlik
 2022 – Maciej Janowski

Indywidualne mistrzostwa świata juniorów
 1. miejsce (16):
 1996 – Piotr Protasiewicz
 1998 – Robert Dados
 2001 – Dawid Kujawa
 2003 – Jarosław Hampel
 2004 – Robert Miśkowiak
 2005 – Krzysztof Kasprzak
 2006 – Karol Ząbik
 2011 – Maciej Janowski
 2013 – Patryk Dudek
 2014 – Piotr Pawlicki
 2015 – Bartosz Zmarzlik
 2017 – Maksym Drabik
 2018 – Bartosz Smektała
 2019 – Maksym Drabik
 2021 – Jakub Miśkowiak
 2022 – Mateusz Cierniak
 2. miejsce (14):
 1987 – Piotr Świst
 1997 – Rafał Dobrucki
 1998 – Krzysztof Jabłoński
 2000 – Krzysztof Cegielski
 2002 – Krzysztof Kasprzak
 2010 – Maciej Janowski
 2012 – Maciej Janowski
 2013 – Piotr Pawlicki
 2014 – Kacper Gomólski
 2016 – Krystian Pieszczek
 2017 – Bartosz Smektała
 2018 – Maksym Drabik
 2019 – Bartosz Smektała
 2020 – Dominik Kubera
 3. miejsce (9):
 2000 – Jarosław Hampel
 2001 – Rafał Okoniewski
 2003 – Rafał Szombierski
 2007 – Paweł Hlib
 2011 – Przemysław Pawlicki
 2013 – Kacper Gomólski
 2019 – Dominik Kubera
 2021 – Wiktor Lampart
 2022 – Jakub Miśkowiak

Mistrzostwa Europy 
Drużynowe mistrzostwa Europy
 1. miejsce (1): 2022

Drużynowe mistrzostwa Europy juniorów
 1. miejsce (12): 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022
 2. miejsce (1): 2018

Mistrzostwa Europy par
 1. miejsce (8): 2005, 2006, 2008, 2011, 2015, 2017, 2018, 2020
 2. miejsce (4): 2007, 2013, 2014, 2021
 3. miejsce (3): 2004, 2009, 2022

Mistrzostwa Europy par juniorów
 1. miejsce (1): 2022
 2. miejsce (1): 2021

Indywidualne mistrzostwa Europy
 1. miejsce (3):
 2003 – Krzysztof Kasprzak
 2006 – Krzysztof Jabłoński
 2010 – Sebastian Ułamek
 2. miejsce (10):
 2001 – Mariusz Staszewski
 2002 – Krzysztof Kasprzak
 2003 – Sławomir Drabik
 2006 – Grzegorz Walasek
 2007 – Sebastian Ułamek
 2008 – Sebastian Ułamek
 2011 – Tomasz Gapiński
 2012 – Robert Miśkowiak
 2018 – Jarosław Hampel
 2022 – Janusz Kołodziej
 3. miejsce (4):
 2001 – Krzysztof Cegielski
 2002 – Rafał Szombierski
 2016 – Krzysztof Kasprzak
 2021 – Patryk Dudek

Indywidualne mistrzostwa Europy juniorów
 1. miejsce (10):
 1998 – Rafał Okoniewski
 1999 – Rafał Okoniewski
 2001 – Łukasz Romanek
 2005 – Karol Ząbik
 2008 – Artur Mroczka
 2009 – Przemysław Pawlicki
 2011 – Piotr Pawlicki
 2012 – Bartosz Zmarzlik
 2018 – Dominik Kubera
 2019 – Wiktor Lampart
 2. miejsce (12):
 1999 – Karol Malecha
 2001 – Rafał Kurmański
 2003 – Janusz Kołodziej
 2004 – Karol Ząbik
 2008 – Maciej Janowski
 2009 – Maciej Janowski
 2010 – Przemysław Pawlicki
 2012 – Tobiasz Musielak
 2014 – Kacper Woryna
 2017 – Bartosz Smektała
 2018 – Wiktor Lampart
 2020 – Jakub Miśkowiak
 3. miejsce (5):
 1999 – Jarosław Hampel
 2000 – Zbigniew Czerwiński
 2010 – Patryk Dudek
 2015 – Bartosz Smektała
 2021 – Mateusz Cierniak

Pozostałe 
World Games
 1. miejsce (1): 2017

Indywidualny Puchar Mistrzów
 1. miejsce (1):
 1993 – Tomasz Gollob

Puchar Europy par U-19
 1. miejsce (1): 2018
 3. miejsce (1): 2020

Indywidualny Puchar Europy U-19
 2. miejsce (1):
 2018 – Szymon Szlauderbach
 3. miejsce (1):
 2017 – Bartosz Smektała

Polscy Mistrzowie Świata

Polscy Mistrzowie Europy

Uwagi

Przypisy 

Żużel
Żużel w Polsce
Polska